Палестрина () може да се отнася за:

 Палестрина — град в Италия, около 37 км източно от Рим, в областта Лацио.
 Джовани Пиерлуиджи да Палестрина — италиански композитор от 16 век.
 Метрополия Палестрина, основана от 4 век
 Палестрина (опера), писана от Ханс Пфитцнер през 1912-1915
 4850 Палестрина (1973 UJ5), астероид